Турнір претендентів 2013 () — шаховий турнір, що проходив з 14 березня по 1 квітня 2013 року в Лондоні. Переможець турніру Магнус Карлсен отримав право зіграти у матчі за звання чемпіона світу із шахів із індійським гросмейстером Вішванатаном Анандом.

 Категорія: 22-а (середній рейтинг: 2787).
 Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з 61-го.

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на березень 2013 року

Рух за турами

Таблиця результатів

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Неофіційний сайт турніру
 Партії турніру онлайн на chessdom
 Поточний рейтинг шахістів
 Форум турніру на chesspro.ru
 Церемонія відкриття турніру на chessbase.com
 Представлення кандидатів на chessbase.com (Василь Іванчук)
 Представлення кандидатів на chessbase.com (Петро Свідлер)
 Представлення кандидатів на chessbase.com (Олександр Грищук)
 Представлення кандидатів на chessbase.com (Теймур Раджабов)
 Представлення кандидатів на chessbase.com (Левон Аронян)
 Представлення кандидатів на chessbase.com (Володимир Крамник)

Примітки 

Шахові турніри 2013
Березень 2013
Квітень 2013
Турнір претендентів